La géographie du Jura peut désigner celle de plusieurs lieux :
 la Géographie du massif du Jura ;
 la Géographie du département du Jura en France ;
 la Géographie du canton du Jura en Suisse.

Homonymie de toponyme